А́кция (от  «действие, выступление»):
 Акция (финансы) — эмиссионная ценная бумага, предоставляющая её владельцу право на участие в управлении акционерным обществом и право на получение части прибыли в форме дивидендов.
 Акция (политика) — форма государственного, партийного или общественного действия: например, политическая акция, дипломатическая акция.
 Акция (искусство) — форма современного искусства.
 Акция (литературоведение) — значимое для развития сюжета действие.
 Р-147 «Акция» — советская малогабаритная УКВ радиостанция для связи в низовом звене управления Вооружённых Сил.
 Акция (газета) — российская газета.
 Акция (фильм) — советский художественный фильм.

См. также 
 Акции (Акцийские игры)